

Persone
 Loriana Kuka – judoka kosovara
 Pavel Kuka – allenatore di calcio ed ex calciatore ceco
 Ray Kuka – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense

Altro
 KUKA – azienda robotica tedesca